Mansiega puede referirse a:
 el nombre común de la planta Carex divulsa;
 el nombre común de la planta Carex flacca; o
 el nombre común de la planta '''''Molinia caerulea.